Plath steht für:
 Plath (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Plath (Lindetal), Ortsteil der Gemeinde Lindetal, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Plath (Unternehmen), Unternehmen mit Sitz in Hamburg

Siehe auch:
 Plat